Jersika steht für:
 Jersika (Königreich), Königreich bzw. Fürstentum im 13. Jahrhundert
 Burgwall Jersika, die Überreste des Hauptortes des Königreiches 
 Jersika (Ort), den heutigen Ort in Lettland